Хильденбранд () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хильденбранд, Клаус-Петер (род. 1952) — немецкий легкоатлет.
 Хильденбранд, Ханс (1870—1957) — немецкий фотограф.